Hirschroda ist der Name folgender Orte:

 Hirschroda, Ortsteil der Gemeinde Balgstädt im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, siehe Hirschroda (Balgstädt)
 Hirschroda, Ortsteil der Stadt Dornburg-Camburg im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen, siehe Hirschroda (Dornburg-Camburg)